L'institut universitaire de technologie Louis Pasteur de Schiltigheim est un IUT créé en 1984, et fait partie de l'université de Strasbourg.

Depuis le 1er juillet 2021, Philippe Kern devient le nouveau directeur de l'IUT Louis Pasteur après la nomination, par le Président de l'Unistra, Michel Deneken, d'Alexandra Knaebel au poste de Vice-Présidente « Formation et parcours de réussite ». Philippe Kern était jusqu'à présent le directeur adjoint de l'établissement, poste occupé maintenant par Dominique Trebouet.

Formations 

A la rentrée 2021, l'offre nationale des IUT de France évolue. 

Les DUT (Diplômes universitaires de technologie) qui offraient jusqu'à présent 120 crédits ECTS et se préparaient en 2 ans (soit niveau BAC+2), évoluent pour donner place aux BUT (Bachelors universitaires de technologie) qui offrent 180 crédit ECTS, et se préparent en 3 ans (soit niveau BAC+3).

L'IUT propose 4 formations de type BUT (formation BAC+3) :
 GB : Génie Biologique
 GEA : Gestion des Entreprises et des Administrations
 GIM : Génie Industriel et Maintenance (formation possible en alternance)
 MP : Mesures Physiques (possibilité d'alternance dès la )

L'établissement propose également 5 licences professionnelles (BAC+3) en alternance :
 CIMI : Contrôle Industriel et Maintenance des Installations (en alternance)
  TAM : Techniques Avancées de Maintenance (en alternance)
 M3E : Management et Entrepreneuriat dans l'Espace Européen (en alternance)
 QSAPS : Qualité et Sécurité des Aliments et des Produits de Santé (en alternance)
 GPS : Gestion de la Paie et du Social (en alternance)

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Université de Strasbourg
 Campus de Cronenbourg

Liens externes 
 Site officiel
 Situation de l'IUT sur le plan du campus de Cronenbourg
 Site du projet GIM'Éole auquel participent les étudiants GIM de deuxième année

Louis Pasteur de Schiltigheim
Université de Strasbourg
Campus de Cronenbourg
Schiltigheim